KAAT steht für:
 Kauno apygardos administracinis teismas (Bezirksverwaltungsgericht Kaunas), litauisches Bezirksverwaltungsgericht
 Alturas Municipal Airport (ICAO-Code), Flughafen von Alturas (Kalifornien), Kalifornien

Kaat ist der Nachname folgender Personen:
 Jim Kaat (* 1938), US-amerikanischer Major-League-Baseballpitcher
 Erich te Kaat (* 1937), deutscher Physiker

KAAT